Scheiff ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Scheiff (* 1959), deutscher Jurist und Richter
 Dieter Scheiff (* 1952), deutscher Manager